4-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 13 по 17 июля 2005 года на стадионе «Сиди-Юсеф бен Али» в городе Марракеш, Марокко. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1988 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняло участие рекордное количество атлетов — 1250 из рекордных 177 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши 

 17 октября 2006 года ИААФ в своём информационном письме сообщила о санкциях по отношению к суданскому легкоатлету Абдулагадиру Идриссу, выступающему в беге на 400 метров с барьерами. Допинг-проба спортсмена, взятая у него после завершения финальных соревнований на чемпионате мира среди юношей — 2005, дала положительный результат на наличие в его организме запрещённой субстанции. В связи с данным нарушением он был дисквалифицирован на 2 года, а также лишён звания чемпиона мира среди юношей — 2005 в беге на 400 м с барьерами (результат — 50,78).

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 36 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 2005 года
Международные спортивные соревнования в Марракеше
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Марокко
Чемпионаты мира в Марокко